Троицкий, Михаил: Троицкий, Михаил Васильевич (1904—1941) — советский поэт.
 Троицкий, Михаил Викторович (1880 — не ранее 1929) — российский и советский учёный-химик.
 Троицкий, Михаил Матвеевич (1835—1899) — русский философ, логик и психолог, профессор Московского университета.
 Троицкий, Михаил Михайлович (1878—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.